Gens Cossútia, família romana
 Cossútia, dama romana.